Ле́ствица (со ст.-слав. «Лестница»), (), Лествица райская, Скрижали духовные — основное сочинение Иоанна Лествичника. Текст «Лествицы» включён в 88-й том Patrologia Graeca.

История создания 
Написана в конце VI века по просьбе Иоанна, игумена Раифского монастыря: «преподай нам невежественным то, что ты видел в боговидении, как древний Моисей, и на той же горе; и изложи это в книге, как на богописанных скрижалях, в назидание новых Израильтян». Представляет собой руководство к совершенствованию. Образ «Лествицы» заимствован из Библии, где описано видение Лестницы Иакова, по которой восходят ангелы (Быт. 28:12). Сочинение относится к разряду аскетической литературы.

Димитрий Ростовский так характеризует сочинение Иоанна:

«Лествица» святого Иоанна отличается глубокой духовной опытностью, с которой соединено глубокое знание священного писания. Редкую мысль высказывает Лествичник без того, чтобы не осветить её прямым или косвенным указанием на святое Писание. Сочинение Иоанна написано языком простым, но чистым и живым, — в немногих словах выражает многое, и потому полно силы. Потому-то «Лествица» святого Иоанна и была всегда настольною книгою для иноков, живущих в общежитии.

Из предшественников Лествичник ссылается на Антония Великого (19:8), Григория Богослова (15:31; 22:1), Евагрия (14:12), Кассиана (4:105), Иоанна Савваита (4:110) и Оригена (5:41).

Из географических мест упомянуты Александрия (4:11, 23, 31), Египет (14:26) и Нил (14:26).

В предисловии к «Лествице», написанном неким «синайским монахом», который был «современником... преподобному Иоанну», приводится свидетельство Иоанна, что ему и его гостям в телесном образе явился пророк Моисей:В тот самый день, когда поставили Иоанна нашим игуменом и когда сошлось к нам около шестисот посетителей и все они сидели, вкушая пищу, Иоанн видел мужа с короткими волосами, одетого по-иудейски в плащаницу, который, как некий распорядитель, ходил повсюду и раздавал приказания поварам, экономам, келарям и прочим служителям. Когда те люди разошлись и служители сели за трапезу, искали сего повсюду ходившего и раздававшего приказания, но нигде не нашли. Тогда раб Божий, преподобный отец наш Иоанн, говорит нам: «Оставьте его; господин Моисей ничего не сделал странного, послужив в своем месте».

«Ступени» 

Сочинение Иоанна Лествичника состоит из 30 глав, представляющих собой «ступени» добродетелей, по которым христианин должен восходить на пути к духовному совершенству. Символика использованного числа «30» объясняется в предисловии к Лествице следующим образом:Преподобный отец премудро рассудил, устроивши для нас восхождение, равночисленное возрасту Господнему по плоти; ибо в возрасте тридцати лет Господнего совершеннолетия гадательно изобразил лествицу, состоящую из тридцати степеней духовного совершенства, по которой достигши полноты возраста Господня, мы явимся поистине праведными и непреклоняемыми к падению.

«Ступени» можно сгруппировать следующим образом:

«Лествица» также включает в себя «слово особенное к пастырю», которое в отличие от предыдущих глав относится исключительно к наставникам.

О монашестве 
Идеалом христианина у Иоанна выступает монах (μοναχὸς), который также называется подвижником (ἐργάτης). Его жизнь имеет троякое основание: незлобие, пост и целомудрие (1:10). Лествичник упоминает два типа монашества: уединённое и общежительное (1:26). Жилищем монахов служат кельи (27:18). Из исторических монастырей он упоминает Тавенисси и Скит (27:32). Практика монахов заключается в чтении Священного Писания (27:78), молитвах (Προσευχή) и псалмопении (27:77). Особый подвиг составляет «странничество» (ξενιτεία), смысл которого в оставлении любой привязанности, в том числе и родственной. Высшей целью монахов является чистота (ἁγνεία), которая есть бесстрастие (15:65; 29:7), но отнюдь не нечувствие (ἀναισθησία).

Об искушении 
Особое место в богословии Иоанна занимает так называемый «механизм искушения» (15:73), который начинается с «прилога» (простой мысли или представления, προσβολὴ). Затем следует «сосложение» или внимание (συνδυασμὸς). Грехом является акт согласия (συγκατάθεσις), после которого возникает зависимость (αἰχμαλωσία). Впрочем, человек способен бросить вызов греховной привычке и встать на путь борьбы (πάλη).

Иконография 
Изображение Лествицы Иоанна часто встречается на иконах, в книгах, на нравоучительных лубках и так далее. От земли к небу изображается лестница, по которой взбираются люди в монашеском одеянии. Некоторых монахов бесы сталкивают с лестницы и сбрасывают в ад (условно обозначенный разломом в скале). Преодолевших подъём принимают Христос и ангелы.

Иллюминированные рукописи Лествицы, наглядно представляющие идеалы монашеской аскетики, появляются во второй половине XI века. Некоторые содержат развёрнутый цикл иллюстраций различных ступеней покаяния и аскезы, но изначально в греческих рукописях было лишь выполненное чернилами изображение лестницы с тридцатью ступенями, увенчанной крестом.

См. также 
 Исихазм
 Лествица Иакова (апокриф)

Примечания

Ссылки

Русский перевод
 Текст на Викитеке: Иоанн Лествичник. «Лествица, или Скрижали духовные» (VI век). Текст на biblioteka3.ru,  Текст на wco.ru
 Издание конца XIX века: DjVuPDF
 Аудиокниги
 7% «Лествицы»: избранные цитаты

Церковно-славянский перевод
 Москва : Печатный двор, 1 марта 1647 [15.01. — 01.03.7155]. — 347 л. РГБ. Полный текст списка. Церковно-славянский язык XVII века, перевод близок к греческому подлиннику. РГБ, высокое качество. Книга на Викискладе, 138 Мб. Книга на Викискладе, 64 Мб DjVu-версия
 Церковно-славянский перевод XIX века, под влиянием перевода прп. Паисия Величковского: DjVu PDF

Греческий подлинник и новогреческий перевод
 Древнегреческий подлинник (не совсем точный) по Патрологии Миня: Сканированное издание (Лествица со стр. 596 печатной, 302 в файле), PDF с текстом.
 Новогреческий перевод
 Аудиокнига новогреческая

Рукописи
 Рукопись № 10. (2028). Иоанна Лествичника лествица, напис. устав. 1334 года, в четверть, 216 л. Фонд 304.I. Главное собрание библиотеки Троице-Сергиевой лавры. Полный текст списка.
 Лествица. Рукопись № 37. Фонд 173.I. Фундаментальное собрание библиотеки МДА. Полный текст списка.
 Рукопись № 30 (38). Св. Иоанна Лествичника Лествица с толкованиями, в лист на белой лощёной бумаге на 304 л., полууставом крупным начала XVII в. Рукопись № 37. Фонд 173.I. Фундаментальное собрание библиотеки МДА. Полный текст списка.
 Лествица Иоанна Лествичника, списанная митрополитом Киприаном. Рукопись № 152. Фонд 173.I. Фундаментальное собрание библиотеки МДА. Полный текст списка.

Христианская богословская литература
Книги по алфавиту
Книги VI века
Христианская иконография